Сделано в США (англ. Made in USA) — маркировка продукции, указывающая на то, что страной-изготовителем является США
 Сделано в США — фильм 1966 года.
 Сделано в США — фильм 1987 года.

См. также 
 Сделано в Америке (фильм)